Always on My Mind – singolo di Elvis Presley del 1972
 Always on My Mind – singolo dei Pet Shop Boys del 1987, cover del brano citato
 Always on My Mind – album di Willie Nelson del 1982
 Always on My Mind – singolo di Tiki Taane del 2008, dall'album Past, Present, Future